Il singolare del torneo di tennis Mitsubishi Electric Europe Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Werner Eschauer che ha battuto in finale Jan Hájek che si è ritirato sul punteggio di 6-0, 3-0.

Teste di serie 

 Jan Hájek (finale)
 Alessio Di Mauro (quarti di finale)
 Alberto Martín (primo turno)
 Carlos Berlocq (semifinali)

 Werner Eschauer (Campione)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Michael Berrer (primo turno)
 Iván Navarro (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mitsubishi Electric Europe Cup 2007